Weichselbach steht für:

 Weichselbach (Fuscher Ache), rechter Zufluss der Fuscher Ache im Bezirk Zell am See, Salzburg
 Weichselbach (Krenbach), rechter Zufluss des Krenbachs im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Weichselbach (Mank), rechter Zufluss der Mank im Bezirk Melk, Niederösterreich